Postvägen kan avse:

Postvägen Stockholm–Åbo – en historisk färdled som uppkom under stormaktstiden
Postvägen Malung - Lisskogsåsen – en vandringsled i tiomilaskogen